Clopton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Clopton, Suffolk, ort i England,  
 Clopton, Northamptonshire, England, 
 Clopton Green - en ort i Suffolk, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar